AEGON Classic 2013 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2013 году турнир прошёл с 10 по 16 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мелани Уден
 в парном разряде —  Тимея Бабош и  Се Шувэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Кирстен Флипкенс (№ 21 в мире на тот момент); впрочем бельгийка не смогла подтвердить свой статус, не без труда выиграв даже один матч. Неудача Кирстен впоследствии повторилась и с остальными сеянными: четыре последних теннисистки из этой группы проиграли в четвертьфинале; в их отсутствие титул разыграли Ана Конюх и Даниэла Гантухова, где более опытная словачка доказала своё преимущество по итогам двух партий. Прошлогодняя чемпионка — Мелани Уден — защищала свой титул, но уступила уже на старте. Для Гантуховой, завоевавшей на бирмингемских кортах свой шестой титул в туре ассоциации, эта победа стала первой, завоёванной не на хардовом призе.

Парный чемпионат собрал несколько сыгранных сочетаний, а титул разыграли альянсы Эшли Барти / Кейси Деллакква и Кара Блэк / Марина Эракович, где сеянные австралийки оказались сильнее своих соперниц по итогам двух партий. Прошлогодние чемпионки — Тимея Бабош и Се Шувэй — не защищали свой титул, но китаянка принимала участие в соревнования (в паре с Даниэлой Гантуховой) и прошла круг. Мононациональная пара выиграла турнир впервые с 2007 года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Даниэла Гантухова обыграла  Донну Векич со счётом 7-6(5), 6-4.
 Гантухова выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Векич уступает свой 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Уден
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Томлянович
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= П. Цетковская
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Юханссон
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= М. Саут
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= М. Рыбарикова
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Ш. Се
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Дж. Хэмптон
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Киз
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=7| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л. Цуренко
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=63

| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Долонц
| RD1-score13-1=68
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Ж. Кёлер
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Флипкенс
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=7| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А. Томлянович
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Юханссон
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=7| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= М. Рыбарикова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Дж. Хэмптон
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=63
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Киз
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=7| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Долонц
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= М. Бартель
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Флипкенс
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=16
| RD3-team02= М. Рыбарикова
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М. Киз
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= М. Бартель
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=16
| RD4-team01= М. Рыбарикова
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М. Киз
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква''' обыграли  Кару Блэк /  Марину Эракович со счётом 7-5, 6-4.
 Барти со 2-й попытки побеждает в финале соревнования тура ассоциации.
 Деллакква выигрывает свой 2-й титул в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Classic

 WTA Тур 2013 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2013 года
2013